Söllner steht für:

 Söllner (soziale Schicht), waren in der Zeit der Grundherrschaft jene Bauern, die zwar einen Hof, aber kein Land besaßen

Söllner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Söllner (* 1947), deutscher Politikwissenschaftler
 Alfred Söllner (1930–2005), deutscher Rechtswissenschaftler
 Dietmar Söllner (* 1959), österreichischer Basketballtrainer
 Fritz Söllner (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre (insbesondere Finanzwissenschaft) an der TU Ilmenau
 Hans Söllner (* 1955), bayerischer Liedermacher, veröffentlicht auch nur als „Söllner“
 Johann Melchior Söllner (1601–1666), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Würzburg 
 Johannes Söllner (* 1983), deutscher Komponist und Musiker
 Karl Söllner (1903–1986), deutsch-amerikanischer Physiker
 Klaus Peter Söllner (* 1956), deutscher Politiker der Freien Wähler (FW)
 Leopold Söllner (1905–?), bayerischer Politiker der KPD und Widerstandskämpfer
 Matthias Söllner (* 1985), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Otto Söllner (1903–1983), deutscher Musikerzieher, Generaldirektor der Oper Trier und Dirigent u. a. des Saigoner Sinfonieorchesters
 Paul Söllner (Maler) (1877–1947), deutscher Maler
 Paul Söllner (1911–1991), Ruderer und Kommandeur der Sportschule der Bundeswehr
 Pippi Söllner (* 1965), deutsche Schauspielerin
 Ronny Söllner (* 1983), deutscher Schlagersänger und Texter
 Siegfried Söllner (1936–2019), deutscher Fußballspieler
 Werner Söllner (1951–2019), deutscher Schriftsteller